Дени́совка — село Урусовского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области.

Известно с середины XIX века.

Название произошло от фамилии Денисов.

В селе есть дендрологический памятник природы — парк.

В Денисовке в детстве жил поэт Л. П. Радин. 4 (16) декабря 1829 года в селе умерла поэтесса А. П. Бунина.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Чаплыгинского района